Катиф:

 Эль-Катиф — город в Восточной провинции Саудовской Аравии
 Катиф — израильское поселение, разрушенное в процессе осуществления Плана одностороннего размежевания.
 Катиф — газонефтяное месторождение в Саудовской Аравии.